Savannah foi uma série de televisão dramática exibida originalmente entre 1996 e 1997 pela rede The WB. Foi criada por Constance M. Burge, que subsequentemente criaria o bem-sucedido seriado Charmed para a mesma rede.

Premissa 
A trama se passava na cidade sulista de Savannah, e girava em torno de três protagonistas: a rica Reese, a nobre Lane e a vigarista Peyton. Lane McKenzie havia deixado Savannah depois de se formar na universidade e se tornar uma jornalista bem-sucedida em Nova Iorque e retorna para o casamento de sua melhor amiga de infância, Reese Burton, que se casará com Travis Peterson.

Descobrindo que seu apartamento em Nova Iorque foi roubado, Lane tenta pegar no flagra quem cometeu o crime e descobre que Travis foi o criminoso. Ao mesmo tempo, Reese descobre que seu noivo tem um caso com uma outra mulher, Peyton, filha da empregada da família Burton e amiga pessoal de Reese, deixando-a desolada.

Travis é encontrado morto pouco depois, e a primeira temporada mostra o mistério sobre quem o assassinou e o caso de tribunal que se seguiu. Também há considerável intriga devido à identidade do pai de Peyton e aos problemas causados por Tom Massick, um recém-chegado na cidade.

Elenco 
 Robyn Lively .... Lane McKenzie
 Jamie Luner .... Peyton Richards
 Shannon Sturges .... Reese Burton Peterson
 David Gail .... Dean G. Collins
 Wendy Phillips .... Lucille Richards
 Paul Satterfield .... Tom Massick
 Beth Toussaint .... Veronica Koslowski
 Ray Wise .... Edward Burton
 George Coleman Eads .... Travis Peterson / Nick Corelli
 Alexia Robinson .... Cassie Wheeler
 Mimi Kennedy .... Eleanor Alexander Burton

Ligações externas 

Savannah (em inglês) no TV.com

Soap operas dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama dos Estados Unidos
Séries de televisão de drama da década de 1990
Séries do WB
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 1996
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 1997
Programas de televisão em língua inglesa